Engelweihe steht im Zusammenhang mit folgenden Artikeln:

 Legende der Weihe der Gnadenkapelle in Einsiedeln: Einsiedler Engelweihe
 Weihe im Engelwerk, Werk der heiligen Engel oder Opus Sanctorum Angelorum, eine geistliche Bewegung, die ihre Mitglieder den Engeln weiht